Gorgeous (, „wunderschön“) ist der Name von:
 Under Control, auch Gorgeous, Jackie-Chan-Film von 1999
 Gigi Gorgeous, amerikanische Internetberühmtheit, Schauspielerin und Model
 Gorgeous, deutsches Band-Musikprojekt, Vorläufer von Blank & Jones
 The Gorgeous, kanadische Metalcore-Band
 Gorgeous (Lied), Popsong von Taylor Swift